Hostouň est un toponyme qui peut désigner :

Hostouň, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Hostouň, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie